Алессандро Троттер — італійський міколог.
 Брок Троттер — канадійський хокеїст.
 Вілфред Троттер — британський нейрохірург.
 Діді Троттер — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Джиммі Троттер (1899—1984) — англійський футболіст, нападник.
 Ліам Троттер — англійський футболіст, півзахисник.
 Обі Троттер — американський баскетболіст.
 Стів Троттер — американський каскадер.

 Клан Троттер — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

 Парк Троттер — міський парк у Мілані.